Die Saison 1989/90 war die 43. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die NLA-Relegation, in der sich der HC Martigny durchsetzte und den Aufstieg schaffte. Der HC Davos und der EHC Uzwil stiegen direkt in die dritthöchste Spielklasse, die 1. Liga, ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften jeweils 36 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die NLA-Relegation. Die übrigen sechs Mannschaften mussten in einer Abstiegsrunde antreten, deren beiden Letztplatzierten direkt in die dritte Liga abstiegen. In die Abstiegsrunde wurden die Punkte aus der Hauptrunde übernommen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Tabelle

Abstiegsrunde

Weblinks 
 

B1989
Eishockeysaison 1989/90